Karl Nicola ist der Name von

* Karl Nicola (Komponist) (1797–1875; Carl Nicola), deutscher Geiger sowie Königlich Hannoverscher Musik- und Kammermusiker sowie Musik- und Chordirektor
 Karl Nicola (Politiker) (* 1939), deutscher Politiker, Abgeordneter in Baden-Württemberg und Bürgermeister